Alchimia steht für

 Alchemie
 Studio Alchimia